Масочный режим — обязательное ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания.

К марту 2021 года обязательное ношение защитных масок введено в большинстве стран мира; мера применяется после начала пандемии для профилактики распространения COVID-19.

Масочный режим в условиях пандемии COVID-19 
После начала пандемии COVID-19 масочный режим был введён в большинстве стран мира для профилактики заражения.

Основания для введения 
Использование масочного режима для профилактических целей первоначально вызвало разногласия среди специалистов. В частности, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) первоначально отстаивала использование для профилактики распространения COVID-19 социальной дистанции, однако подобные рекомендации вызвали критику.

В частности, специалисты Массачусетского технологического института (MIT) в Кембридже, США, используя высокоскоростные камеры и другое оборудование, чтобы точно понять, что происходит при кашле или чихании, пришли к заключению, что рекомендации ВОЗ о соблюдении «безопасной дистанции» 1—2 метра научно не обоснованы: реальное расстояние, на которое при кашле и чихании распространяются самые мелкие капли аэрозоля, уносимые в турбулентном «аэрозольном облаке», составляет 6—8 метров (эти выводы были опубликованы в марте 2020 года). Исследователи из Сингапура предположили, что разлёт аэрозоли зависит, в частности, от размеров человека, и поэтому понятие «безопасной дистанции» условно. Согласно проведённому исследованию, рекомендуемая ВОЗ дистанция 1—2 метра обеспечивает защиту при кашле человека ростом до 159 см и весом до 46 кг, для человека среднего роста и веса безопасная дистанция составляет не менее 3—4 метров.

Китайские инфекционисты в марте 2020 года подвергли резкой критике рекомендации по необязательности ношения масок и назвали это «крупнейшей ошибкой Европы и США». По мнению китайских инфекционистов, именно пренебрежительное отношение к массовому использованию масок стало одной из основных причин катастрофической эпидемиологической ситуации в ЕС и США.

Успешное сдерживание коронавируса в Китае достигалось при ношении масок 97,8 % населения в районах инфекционной вспышки.

2 апреля 2020 года, после столь существенной критики ВОЗ научным сообществом, председатель комиссии научных советников ВОЗ профессор Дэвид Хейманп заявил, что ВОЗ произведёт изучение новых научных работ и выработает новые рекомендации.

Масочный режим в России 
Масочный режим в России первоначально вводился на уровне отдельных регионов, впоследствии введён на федеральном уровне.

Введение 
 На уровне регионов
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ношение масок обязательно с 12 мая 2020 года.

По информации агентства РБК, к 21 мая 2020 года ношение защитных масок в общественных местах ввели (на всей территории или в отдельных районах, обязательно или рекомендательно) все российские регионы, за исключением Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Чукотского автономного округа.

 На федеральном уровне
28 октября 2020 года вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, которое обязывает жителей России «в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах» носить гигиенические маски для защиты органов дыхания. Постановление ссылается на Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (подпункт 6 пункта 1 статьи 51).

Постановление указывает, что в число «мест массового пребывания людей» входят такси, общественный транспорт, объекты торговли, общественного питания, места проведения просветительских и зрелищных мероприятий. Однако возможны и другие места массового пребывания людей, которые, согласно более позднему разъяснению Роспотребнадзора, означают территории или места общего пользования, где при определённых условиях может одновременно находиться более 50 человек.

Постановление обязывает руководителей субъектов Российской Федерации обеспечить контроль за соблюдением масочного режима.

Отмена 
14 марта 2022 года в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации в Москве Сергей Собянин сообщил об отмене с 15 марта 2022 года обязательного масочного режима в столице.

Правовые вопросы 
20 мая Роспотребнадзор выпустил разъяснение, согласно которому отказ торговых предприятий обслуживать потребителей без защитных масок в случае, если введён масочный режим, нельзя рассматривать «как действия, ущемляющие (нарушающие) права потребителей», указав, что Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» позволяет органам государственной власти субъектов Российской Федерации (на основании подпункта «ф» пункта 1) устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Верховный Суд Российской Федерации своим решением от 25 января 2021 года отказал в признании недействующим пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года № 31, которым предусмотрено введение масочного режима. 8 апреля 2021 года Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации оставила это решение без изменения.

В начале апреля Верховный суд отказал общественной организации «Лига защитников пациентов» удовлетворить коллективный иск с требованием отменить введённый в России масочный режим. Иск подали полторы тысячи человек. Представитель истцов Александр Саверский указал на то, что медицинские маски неблагоприятно сказываются на здоровье людей, страдающих астмой и когнитивными расстройствами. Кроме того, он отметил, что глухие лишились возможности читать по губам, назвал масочный режим «медицинской диктатурой» и заявил, что маски создают иллюзорное чувство безопасности, вследствие чего другими способами профилактики COVID-19 люди пренебрегают. Ответчиком по иску стал Роспотребнадзор, представитель которого заявил, что введение обязательного масочного режима в стране не противоречит правам граждан и соответствует полномочиям главного санитарного врача. Роспотребнадзор поддержала Генеральная прокуратура.

Масочный режим в зарубежных странах

Экологические последствия 
Последствия введения масочного режима не вполне не выявлены, однако понятно, что массовое использование защитных масок обостряет экологические проблемы: согласно оценкам, ежемесячно во всём мире выбрасывается примерно 129 миллиардов защитных масок, большинство из которых — одноразовые изделия, состоящие из пластиковых микроволокон, которые не поддаются биологическому разложению, но могут дробиться на более мелкие пластиковые частицы.

В отсутствие утилизации и последующей переработки одноразовые маски могут попасть в окружающую среду, пресноводные системы и океаны, где в результате их разрушения за сравнительно короткое время может образоваться большое количество микрочастиц (размером менее 5 мм), которые впоследствии частицы фрагментируются на нанопластик (менее 1 микрометра).

Достаточного объёма научных данных о деградации масок в природе пока нет.

Масочный режим в масскультуре 

 Хеш-тег #масочныйрежим в социальных сетях, мем 2020 годa;
 Вирусный ролик в ютьюбе «У нас масочный»;
 Альбина Сексова. Сингл «Масочный режим», 2020.

Примечания 

Пандемия COVID-19
Право
Санитария